Аксесуар ( від  — «додатковий») — необов'язковий предмет, супутній до чого-небудь; приналежність до чого-небудь. Може покращити що-небудь.

Види аксесуарів 
 У військовій справі аксесуар — необов'язковий (додатковий) елемент прапора.
 У моді аксесуар — предмет, який використовується людьми для доповнення зовнішнього вигляду або стилю, наприклад, наручний годинник.
 В одязі аксесуари надають костюму завершеність: головний убір, шарф, хустка, рукавички, сумка, краватка, ремінь, гаманець (портмоне), футляр, брелок, шпилька, англійська шпилька тощо.
 Діловий аксесуар — частина іміджу ділової людини: візитниця, щоденник або органайзер, перова ручка та ін.
 В театрі аксесуари — предмети бутафорії або реквізиту.
 В образотворчому мистецтві аксесуари — другорядні, допоміжні деталі зображення.
 В інтер'єрі аксесуари — предмети інтер'єру, які гармонізують його, такі як ваза, килимок, торшер.
 В мобільному зв'язку аксесуарами прийнято називати всі комплектуючі до мобільного телефону, наприклад — зарядний пристрій, футляр або сумочку, шнурок для носіння телефону на шиї, акумуляторна батарея, брелки та прикраси для телефонів, провідні та бездротові гарнітури тощо. Також досить популярними на сьогодні є дизайнерські чохли для телефонів.
 Ігровий аксесуар — частина апаратного забезпечення комп'ютера, яка використовується для гри у відеогрі. Див. ігровий контролер.
 Автомобільний аксесуар (автоаксесуар) — допоміжний предмет або пристосування для автомобіля: чохол на кермо, вішалка одягу на автокрісло, накидка на сидіння, накладка на поріг, йонізатор повітря, панорамні лінзи, стійка для коліс, маркер для коліс, відбійник на бампер, автомобільний холодильник, дитяче автокрісло та інше.

Див. також 
 Прикраса
 Аксесуари одягу

Примітки

Посилання 
 
 Аксесуар  // ВУЕ

Мода
Образотворче мистецтво
Аксесуари